Hans Kinkeldey (XV secolo–XVI secolo) – produttore di birra tedesco
 Otto Kinkeldey (1878-1946) – insegnante, musicista e musicologo statunitense